Ariane à Naxos est le titre de plusieurs œuvres musicales basées sur la légende d'Ariane abandonnée par Thésée sur l'île de Dia (souvent assimilée à tort à Naxos) qu'elle quitte finalement pour suivre le dieu Dionysos, qui l'emmène à Lemnos. Parmi celles-ci :

 Arianna in Nasso, drame musical en 3 actes de Nicola Porpora, livret de Paolo-Antonio Rolli, créé le  à Londres (comporte aussi la fuite de Thésée avec la sœur d'Ariane) ;
 Ariadne auf Naxos, mélodrame de Georg Anton Benda, sur un texte de Johann Christian Brandes, créé le  à Gotha puis en version française le  à la Comédie-Italienne à Paris sous la direction du compositeur ;
 Ariane à Naxos, cantate pour soprano de Joseph Haydn (1789) ;
 Ariadne auf Naxos, opéra en un prologue et un acte de Richard Strauss sur un livret d'Hugo von Hofmannsthal, créé le  au Neues Königliches Hoftheater de Stuttgart.

Autres adaptations 
Cette légende inspira de nombreuses compositions musicales sous d'autres titres :
 Lorenzo de' Medici  : Trionfo di Bacco e Arianna ;
 Claudio Monteverdi : L'Arianna (Ariane), livret d'Ottavio Rinuccini, le  ;
 Marin Marais : Bacchus et Ariane, opéra, 1696 ;
 Michel Pignolet de Montéclair : Ariane et Bachus, cantate, 1728
 Georg Friedrich Haendel : Arianna in Creta, drame musical en 3 actes (d'après un livret de Pietro Pariati, Arianna e Teseo),  ;
 Marie Krysinska : Rythmes pittoresques, Ariane (1890) ;
 Jules Massenet : Ariane, opéra en cinq actes, poème de Catulle Mendès,  ;
 Darius Milhaud : L'Abandon d'Ariane, Wiesbaden, , « opéra minute » en 5 scènes ;
 Albert Roussel : Bacchus et Ariane, ballet en deux actes (1931) ;
 Bohuslav Martinů : Ariane (Le voyage de Thésée), opéra en un acte,  ;
 Pierre-Alain Jaffrennou : Épilogue d'Ariane et Thésée, oratorio pour bande, ensemble instrumental, dispositifs informatiques et soprano, 1984.

Voir aussi